Иесод (Йесод; Есод; «основание») — слово древневрейского происхождения.

 Йесод — в каббале одна из десяти сфирот.
 Иесод () — ворота в Иерусалиме, называемые в  «вратами Сур».

Примечания 

Ворота Израиля